

Sigle  
 Metodo Di Bella – terapia alternativa contro il cancro ideata da Luigi Di Bella
 Movimento Democratico Brasiliano – partito politico brasiliano
 Musica da Bere – festival musicale

Codici 
 MDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Melinda (Belize)
 MDB – codice ISO 3166-2:GB di Middlesbrough (Regno Unito)

Informatica 
.mdb – estensione di un file di Microsoft Access